Przewodniczący Landtagu – osoba, która kieruje pracami Landtagu, parlamentu Liechtensteinu.

Lista przewodniczący Landtagu

Bibliografia 
 

Polityka Liechtensteinu